Окжетпес — село, Бурабайський район, Акмолинська область, Казахстан
 Окжетпес — казахський футбольний клуб з міста Кокшетау